Грег Зенон (,  5 червня 1980, Бернабі) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року.

2000 року був обраний на драфті НХЛ під 156-м загальним номером командою «Оттава Сенаторс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Нашвілл Предаторс», «Міннесота Вайлд», «Бостон Брюїнс» та «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 511 матчів у НХЛ, включаючи 18 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Оттава Сенаторс»
Спортсмени з Небраски
Уродженці Бернабі